«NeBo» — сьомий альбом хорватської співачки Ніни Бадрич. Виданий 2011 року.

Список композицій 

 «Neopisivo» (5:02)
 «Ljudi od ljubavi» (4:04)
 «Sve je u redu» (5:51)
 «Nebo» (4:02)
 «Sanjam da smo skupa mi» (4:22)
 «Na zidu plača» (4:23)
 «Sve mi pamti» (4:16)
 «Moje oči pune ljubavi» (5:14)
 «Dat će nam Bog» (3:46)
 «Pokazat ću ti kako da se vratiš» (3:44)
 «Velika ljubav» (5:50)
 «Prospi riječ» (4:08)
 «Znam te ja» (4:52)
 «Mama» (4:19)

Посилання 
 Альбом на сайті Aquarius Recordsa

Альбоми Ніни Бадрич